La passe de Chibar est l'une des deux passes de l'Hindou Kouch permettant de relier la province de Parwan à la province de Bamyan, et par là même Kaboul à Bamiyan. Elle s'élève à  d'altitude.

L'autre col est la passe d'Hajigak.

Chibar